Maximiliaan I van Beieren (keurvorst) (1573-1651), hertog en keurvorst van Beieren
 Maximiliaan Hendrik van Beieren (1621-1688), aartsbisschop van Keulen, prins-bisschop van Luik
 Maximiliaan II Emanuel van Beieren (1662-1726), keurvorst van Beieren en landvoogd van de Spaanse Nederlanden
 Maximiliaan III Jozef van Beieren (1727-1777), keurvorst van Beieren (1745-1777)
 Maximiliaan IV Jozef of Maximiliaan I Jozef van Beieren (1756-1825), keurvorst, vervolgens koning van Beieren
 Maximiliaan II van Beieren (1811-1864), koning van Beieren